Рерберг, Фёдор:
 
 Рерберг, Фёдор Петрович (1868—1928) — генерал-майор, в 1917 — комендант начштаба Севастопольской крепости, сын П. Ф. Рерберга.
 Рерберг, Фёдор Сергеевич (1860 — после 1933) — генерал-лейтенант, в 1917 командующий Особой армией ЮЗФ.